421 км, 421-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы и пр.

 421 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 264837.
 421 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 807261.